Wan’an kan syfta på följande platser:

Kina 

 Wan'an Xian, härad, Jiangxi, 
 Wan'an Jiedao, socken, Chongqing, 
 Wan'an (socken i Kina, lat 31,68, long 106,60), Sichuan, 
 Wan'an (socken i Kina, lat 31,02, long 104,94), Sichuan, 
 Wan'an (socken i Kina, lat 31,30, long 104,50), Sichuan, 

Robotskapade Kinaförgreningar